La Route nationale 39 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 39 en Belgique ;
 Route nationale 39 au Congo-Kinshasa ;
 Route nationale 39 en Estonie ;
 Route nationale 39 en France métropolitaine ;
 Route nationale 39 au Luxembourg.

Voir aussi